Robert McCammon, dit Bob McCammon, (né le  à Kenora, en Ontario, au Canada et mort le ) est un joueur professionnel et entraîneur de hockey sur glace.

Carrière 
McCammon ne joue jamais dans la Ligue nationale de hockey, effectuant toute sa carrière dans la Ligue internationale de hockey au sein d'un seul et même club, les Flags de Port Huron (devenus les Wings en 1971) de 1972 à 1982. Il remporte en 1973 le trophée du gouverneur remis au meilleur défenseur de la ligue.

Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur pour cette même équipe. Il entraîne ensuite les Mariners du Maine dans la Ligue américaine de hockey avec qui il gagne deux titres de meilleur entraîneur de la saison, les Flyers de Philadelphie, les Oilers d'Edmonton, les Canucks de Vancouver et les Americans de Tri-City.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1961-1962 ||Trappers de North Bay||EPHL ||51||5||12||17||12||-||-||-||-||-
|-
|1962-1963 ||Canadiens de Hull-Ottawa||EPHL ||6||0||1||1||8||-||-||-||-||-
|-
|1962-1963 ||Flags de Port Huron ||LIH ||40||6||16||22||6||-||-||-||-||-
|-
|1963-1964 ||Flags de Port Huron ||LIH ||70||9||28||37||30||7||1||1||2||4
|-
|1964-1965 ||Flags de Port Huron ||LIH ||70||22||39||61||23||7||1||4||5||2
|-
|1965-1966 ||Flags de Port Huron ||LIH ||70||15||49||64||8||9||3||8||11||0
|-
|1966-1967 ||Flags de Port Huron ||LIH ||70||22||50||72||12||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968 ||Flags de Port Huron ||LIH ||65||18||36||54||28||-||-||-||-||-
|-
|1968-1969 ||Flags de Port Huron ||LIH ||72||14||46||60||14||3||1||3||4||0
|-
|1969-1970 ||Flags de Port Huron ||LIH ||72||12||38||50||26||15||5||3||8||2
|-
|1970-1971 ||Flags de Port Huron ||LIH ||71||13||34||47||41||14||4||8||12||2
|-
|1971-1972 ||Wings de Port Huron ||LIH ||63||4||25||29||22||15||0||6||6||25
|-
|1972-1973 ||Wings de Port Huron ||LIH ||73||6||36||42||40||11||0||4||4||4

|736||141||397||538||250||81||15||37||52||39

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1941
Naissance à Kenora
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flags de Port Huron (LIH)
Joueur des Wings de Port Huron
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Flyers de Philadelphie
Entraîneur des Canucks de Vancouver
Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon
Gagnant du trophée Louis-A.-R.-Pieri
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 80 ans
Décès en décembre 2021